Harau kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Harau, distrikt, Sumatera Barat,

Iran 

 Khalkhāl (kommunhuvudort i Iran), Ardabil, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar